Открытое море:

 Открытое море — морское пространство, расположенное за пределами территориальных, архипелажных и внутренних вод какого-либо государства
 Открытое море () — американский фильм 2003 года.
 Открытое море: Новые жертвы () — австралийский фильм 2010 года.